

Pessoas
Morvan Dias de Figueiredo
Fab Morvan
Márcio Morvan

Outros
88795 Morvan

Desambiguação